Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Вінус Вільямс.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, перемігши у фіналі Вільямс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Іріна Спирля (2-ге коло)

 '''Аранча Санчес Вікаріо (переможниця) 
 Кончіта Мартінес ''(2-ге коло) 
 Сандрін Тестю ''(2-ге коло) 
 Анке Губер ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Sydney International 1998 Draw

Sydney International
Sydney International 1998